CAP – system komputerowo wspomaganego planowania procesów – ang. Computer Aided Planning
 CAP – typ misji obronnej wykonywanej przez myśliwce w obronie własnego okrętu.
 CAP – Carrierless Amplitude Phase modulation, modulacja wykorzystywana m.in. w systemach ADSL
 CAP – Common Agricultural Policy, WPR, w krajach UE
 CAP – brytyjskie wojskowe oznaczenie Chloroacetofenonu
 Cap (łac. Capricornus) – skrót oznaczający gwiazdozbiór Koziorożca
 cap (kap, czapeczka) – charakterystyczna dla Eukaryota modyfikacja mRNA
 cap – samiec kozy, kozioł (także kastrowany)
 acetyloftalen celulozy
 CAP – Centralna Agencja Paranormalna, fikcyjna organizacja dla której pracują Kaczor Donald i Dziobas